— стиль приготовления пищи, заключающийся в том, что повар готовит продукты на широкой железной сковороде тэппане рядом с обедающими людьми, после чего горячее блюдо сразу попадает в тарелки. Название произошло от слов  и 

Типичными компонентами для западного стиля тэппанъяки являются говядина, курица и овощи. Акцент же японского стиля сделан на приготовлении морепродуктов на растительном или животном маслах. За пределами Японии зачастую тэппанъяки сопровождается артистическими приёмами, будь то жонглирование посудой или подбрасывание продуктов в воздух и т. п.

См. также 
 Барбекю

Технология приготовления пищи
Японская кухня